Trousset est un nom de famille français —présent surtout dans la Marne— notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Jules Trousset (1842–1905?), encyclopédiste, historien et géographe français ;
 Léon Trousset (1838–1917), peintre français ;
 Pol Trousset (né en 1934), archéologue français.

Notes et références 

Patronyme français